make – utility per sistemi Unix-like
Make – villaggio del distretto di Kgalagadi (Botswana)
Make or buy – scelta di costruire o di acquistare un prodotto o un servizio